Die Liste von Projekten und Reportagen der Addendum enthält eine Übersicht der Rechercheprojekte und TV-Reportagen (Im Kontext) von der Rechercheplattform Addendum bzw. deren Medieninhaber Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH. Die Ausstrahlung erfolgt bei ServusTV.


Rechercheprojekte

TV-Reportagen

Weblinks 
 Alle Projekte im Überblick
 Alle TV-Reportagen

Einzelnachweise 

Addendum (Medienprojekt)
ServusTV